PCR-Test steht für:
 Testverfahren bzw. eine einzelne Durchführung des Verfahrens für das Vorliegen von spezifischem Gen-Material (DNA, RNA) nach der Methode der Polymerase-Kettenreaktion, speziell
 zum Nachweis von SARS-CoV-2, siehe Corona-Test #PCR-Test
 zum Nachweis von HI-Viren, siehe HIV-Test #RT-PCR-Test
 RT-PCR-Test (Reverse-Transkriptase-Polymerase-Kettenreaktion), Test mit zusätzlicher Nutzung der Reversen Transkriptase (RT)
 qRT-PCR oder RT-qPCR, quantitatives PCR-Verfahren, siehe Real Time Quantitative PCR